Ковбаса — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ковбаса Артем Петрович — український футболіст, півзахисник.
 Ковбаса Олег Вікторович (1976-2015) — український кадровий військовослужбовець, підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Позивний — «Майор».
 Ковбаса Яків Федосійович — український архітектор, художник.

Див. також 
 Ковбаса
 Ковбасенко
 Ковбаснюк
 Ковбасюк

Українські прізвища